Алекса́ндр Ю́рьевич Петро́в:
 Петров, Александр Юрьевич (род. 1964) — член Совета Федерации.
 Петров, Александр Юрьевич (род. 1967) — российский историк-американист.